Saint Sernin est la contraction de saint Saturnin, premier évêque de Toulouse.

Toponymes

Communes françaises
 Saint-Sernin (Ardèche)
 Saint-Sernin (Aude)
 Saint-Sernin, ancienne commune de l'Aude, aujourd'hui intégrée à Bouriège
 Saint-Sernin (Lot-et-Garonne)
 Saint-Sernin, ancienne commune du Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Villeneuve-sur-Lot

 Saint-Cernin (Cantal)
 Saint-Cernin (Lot)

 Saint-Sernin-du-Bois (Saône-et-Loire)
 Saint-Sernin-du-Plain (Saône-et-Loire)
 Saint-Sernin-lès-Lavaur (Tarn)
 Saint-Sernin-sur-Rance (Aveyron)

Édifices religieux
 Basilique Saint-Sernin de Toulouse (Haute Garonne)
 Église Saint-Sernin de Brassempouy (Landes)
 Église Saint-Saturnin à Parnac (Lot)

Autres
 Lycée Saint-Sernin, à Toulouse

Patronymes
 Bertrand Saint-Sernin (né en 1931), philosophe français
 Frédéric de Saint-Sernin (né en 1958), homme politique et dirigeant sportif français

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France